Ronkay kan som auktorsförkortning betyda:

 Gábor Ronkay Ungersk entomolog
 László Aladár Ronkay Ungersk entomolog 

Robotskapade auktorsförkortningar